VM i snooker 1981 (Embassy World Snooker Championship) spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 6–20 april 1981. Det var den sjätte upplagan av turneringen som sponsrades av Embassy och den femte gången som den spelades i The Crucible Theatre. Turneringen vanns av engelsmannen Steve Davis, som tog den första av sina sammanlagt 6 VM-titlar under 1980-talet.

Davis hade svårast möjliga lottning: Han fick slå ut i tur och ordning Jimmy White, Alex Higgins, Terry Griffiths, Cliff Thorburn och Doug Mountjoy för att vinna.

De åtta högst seedade spelarna stod över första omgången. Sammanlagt deltog därför 24 spelare i VM. Det var sista året med detta antal spelare, 1982 utökades antalet spelare till 32.

Händelser under turneringen 
 Steve Davis blev 23 år gammal den näst yngste vinnaren genom tiderna, efter Alex Higgins 1972. Rekordet slogs 1990 av Stephen Hendry.

 Doug Mountjoy gjorde ett break på 145, vilket var VM-rekord.

 Cliff Thorburn råkade ut för The Crucible Curse och föll i semifinalen mot Steve Davis.

Resultat

Externa länkar 
 

1981 i Storbritannien
Snookersäsongen 1980/1981
1981
Sportevenemang i Sheffield